Безю́-Сен-Жерме́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 323 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1021,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Безю-Сен-Жермен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Безю-Сен-Жермен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена